Vrpolje je lahko:
 Vrpolje, Knin (Hrvaška)
 Vrpolje, Šibenik (Hrvaška)
 Vrpolje, Trilj (Hrvaška)
 Vrpolje, Brodsko-posavska županija (Hrvaška)